Карпио:

Персоналии 
 Карпио, Бернардо — легендарный герой готской Испании.
 Карпио, Мануэль (1791—1860) — мексиканский поэт и прозаик.
 Карпио, Роберто (1930—2022) — гватемальский политик.
 Карпио, Тереза — гонконгская и филиппинская певица.
 Карпио, Тереза Виктория (род. 1981) — американская актриса и певица, дочь Терезы Карпио.
 Каэтано Карпио, Сальвадор (1918—1983) — сальвадорский революционер.

Топонимы 
 Карпио (Вальядолид) — муниципалитет в Испании.
 Эль-Карпио — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Дьего-дель-Карпио — муниципалитет в Испании.
 Карпио-де-Асаба — муниципалитет в Испании.
 Эль-Карпио-де-Тахо — муниципалитет в Испании.